Huating bezeichnet:

 Huating (华亭县), Kreis der Stadt Pinglian in der chinesischen Provinz Gansu
 Huating (Chengxiang) (华亭镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chengxiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Huating (Jiading) (华亭镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Jiading der chinesischen Stadt Shanghai
 Huating (Shangrao) (花厅镇), Großgemeinde im Kreis Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi